Lison est un prénom constituant une variante de Lise, diminution comme ce dernier du prénom Élisabeth.

Toponymie 

 Lison, une commune française du département du Calvados ;

Hydronymes 
 Lison, une rivière du département français du Doubs ;
 Reculée du Lison, reculée de la rivière précédente dans le massif du Jura.
 Lison, une rivière de  affluent de la Bienne dans le département français du Jura.

Patronymie 

 Élie Lison (1945-2013), un comédien, metteur en scène et producteur belge ; 
 Denis Lison (né en 1983), un joueur de rugby à XV français ;
 Jacques Lison (né en 1952), un théologien canadien ;
 Lucien Lison (1907-1984), un médecin et biologiste belge et brésilien.

Autres 
 Lison, un vin d'origine italienne